Nick Jr. ist der Name folgender Fernsehsender:

 Nick Jr.
 Nick Jr. Deutschland
 Nick Jr. UK & Ireland
 Nick Jr. 2 in Irland und im Vereinigten Königreich
 Nick Jr. Australia
 Nick Jr. India
 Nick Jr. Italia
 Nick Jr. Nederland
 Nick Jr. Vlaanderen
 Nick Jr. Latinamerica
 Nick Jr. Polska
 Nick Jr. Россия
 Nick Jr. Türkiye
 Nickelodeon Junior in Frankreich
 Nick Jr. South East Asia, eingestellter Sender

Nick Jr. steht für folgende Programmblocke:
 Nick Jr. Canada, siehe Nickelodeon Canada
 Nick Jr. Ελλάδα, siehe Nickelodeon Ελλάδα
 Nick Jr., siehe Nickelodeon
 Nick Jr. on CBS, eingestellter Block